Castagne ima više značenja:
 Castagne, Cosenza
 Castagne, Verona